Turm der Jugend ist der Name folgender Türme:

 Turm der Jugend, früherer Name für den Bismarckturm (Altenburg) bei Altenburg, Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Turm der Jugend, früherer Name für den Bismarckturm (Radebeul) in Radebeul, Landkreis Meißen, Sachsen